En annan kvinna kan syfta på:

 En annan kvinna (1988) –  en amerikansk film från 1988, i regi av Woody Allen
 En annan kvinna (1994) – en kanadensisk film från 1994